Riversdale steht für:

Orte:
 Riversdale (Jamaica), Siedlung im Landkreis Saint Catherine, Jamaica
 Riversdale (Colchester County), Ort in Nova Scotia, Kanada
 Riversdale (Region of Queens Municipality), Ort in Nova Scotia, Kanada
 Riversdale (Saskatoon), Stadtviertel der Stadt Saskatoon, Saskatchewan, Kanada
 Riversdale (Neuseeland), Ort in der Southland-Region, Neuseeland
 Riversdale (Südafrika), Stadt in der Westkap-Provinz, Südafrika

 Riversdale Mansion, Villa in Riverdale Park, Maryland, Vereinigte Staaten, National Historic Landmark, NRHP-Registernummer 73002166

Personenname:
 Paule Riversdale, Pseudonym der britischen Schriftstellerin Renée Vivien (1877–1909)

Siehe auch:
 Riverdale